Franciszek Salezy Potocki (1700–1772) – wojewoda kijowski, „królik Rusi”
 Franciszek Salezy Potocki (1877–1949) – polityk, działacz społeczny, dziennikarz